Azerbeidzjan
Tərtər (district), een district in Azerbeidzjan
Tərtər (stad), een stad in het gelijknamig district
Tartar (rivier), een rivier in de Kaukasus

Bulgarije
Het Huis Terter, een Bulgaarse dynastie (1280-1322) 
Terter (dorp), een dorp in gemeente Koebrat, oblast Razgrad, Bulgarije